Scheinpflug ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Scheinpflug (1811–1882), deutscher Pädagoge und Historiker
 Christian Gotthelf Scheinpflug (1722–1770), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Gustav Scheinpflug (1867–1932), deutscher Baumeister und Politiker
 Gustav Friedrich Scheinpflug (1894–1984) deutscher Architekt
 Heinz Scheinpflug (1924–2008), deutscher Politiker (SED) und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt
 Karel Scheinpflug (1869–1948), tschechischer Schriftsteller und Journalist
 Paul Scheinpflug (1875–1937), deutscher Dirigent und Komponist
 Theodor Scheinpflug (1862–1919), evangelisch-lutherischer Pastor, deutsch-baltischer Märtyrer

Siehe auch:
 Scheimpflug